Dit is een lijst van planetoïden 116101-116200 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 116101 - || 2003 WM131 || 21 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 116102 - || 2003 WL132 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116103 - || 2003 WT132 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116104 - || 2003 WB133 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116105 - || 2003 WZ133 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116106 - || 2003 WC134 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116107 - || 2003 WE134 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116108 - || 2003 WR134 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116109 - || 2003 WT134 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116110 - || 2003 WV134 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116111 - || 2003 WD135 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116112 - || 2003 WH135 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116113 - || 2003 WW135 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116114 - || 2003 WZ135 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116115 - || 2003 WL136 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116116 - || 2003 WY136 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116117 - || 2003 WG137 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116118 - || 2003 WH137 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116119 - || 2003 WU137 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116120 - || 2003 WP138 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116121 - || 2003 WU138 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116122 - || 2003 WD139 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116123 - || 2003 WL139 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116124 - || 2003 WU139 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116125 - || 2003 WY139 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116126 - || 2003 WA140 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116127 - || 2003 WL140 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116128 - || 2003 WN140 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116129 - || 2003 WO140 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116130 - || 2003 WB141 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116131 - || 2003 WS141 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116132 - || 2003 WA142 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116133 - || 2003 WO142 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116134 - || 2003 WZ142 || 23 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116135 - || 2003 WC144 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116136 - || 2003 WH144 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116137 - || 2003 WC145 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116138 - || 2003 WK145 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116139 - || 2003 WA146 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116140 - || 2003 WP146 || 23 november 2003 || Catalina || CSS
|-
| 116141 - || 2003 WA149 || 24 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116142 - || 2003 WA150 || 24 november 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116143 - || 2003 WO152 || 25 november 2003 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 116144 - || 2003 WM153 || 26 november 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116145 - || 2003 WA156 || 29 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116146 - || 2003 WJ156 || 29 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116147 - || 2003 WM157 || 18 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116148 - || 2003 WN157 || 19 november 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116149 - || 2003 WU158 || 29 november 2003 || Needville || Needville
|-
| 116150 - || 2003 WD163 || 30 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116151 - || 2003 WR164 || 30 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116152 - || 2003 WX165 || 30 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116153 - || 2003 WO166 || 18 november 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116154 - || 2003 WA168 || 19 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 116155 - || 2003 WW168 || 19 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 116156 - || 2003 WS170 || 21 november 2003 || Catalina || CSS
|-
| 116157 - || 2003 WC171 || 21 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 116158 - || 2003 WU171 || 29 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116159 - || 2003 WZ171 || 29 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116160 - || 2003 WK176 || 19 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116161 - || 2003 WS176 || 19 november 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (116162) Sidneygutierrez || 2003 WL181 || 20 november 2003 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 116163 - || 2003 WW181 || 21 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116164 - || 2003 WD190 || 24 november 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116165 - || 2003 WU190 || 20 november 2003 || Palomar || NEAT
|-
| (116166) Andrémaeder || 2003 XJ || 3 december 2003 || La Silla || R. Gauderon, R. Behrend
|-
| 116167 - || 2003 XG1 || 1 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116168 - || 2003 XR1 || 1 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116169 - || 2003 XL2 || 1 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116170 - || 2003 XW2 || 1 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116171 - || 2003 XX2 || 1 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116172 - || 2003 XE3 || 1 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116173 - || 2003 XF3 || 1 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116174 - || 2003 XR3 || 1 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116175 - || 2003 XZ3 || 1 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116176 - || 2003 XC4 || 1 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116177 - || 2003 XN4 || 1 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116178 - || 2003 XP4 || 1 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116179 - || 2003 XU4 || 1 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116180 - || 2003 XW4 || 1 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116181 - || 2003 XB5 || 1 december 2003 || Catalina || CSS
|-
| 116182 - || 2003 XQ5 || 3 december 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 116183 - || 2003 XD6 || 3 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116184 - || 2003 XH6 || 3 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116185 - || 2003 XK6 || 3 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116186 - || 2003 XZ7 || 3 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116187 - || 2003 XG8 || 4 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116188 - || 2003 XE9 || 4 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116189 - || 2003 XL9 || 4 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116190 - || 2003 XS9 || 4 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116191 - || 2003 XG10 || 4 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116192 - || 2003 XS10 || 10 december 2003 || Nogales || Tenagra II
|-
| 116193 - || 2003 XK11 || 12 december 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 116194 - || 2003 XV11 || 13 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116195 - || 2003 XY11 || 13 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116196 - || 2003 XD13 || 14 december 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 116197 - || 2003 XC14 || 15 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116198 - || 2003 XJ14 || 15 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116199 - || 2003 XN14 || 1 december 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 116200 - || 2003 XY14 || 15 december 2003 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten